Cohasset steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cohasset (Kalifornien), CDP im Butte County, Kalifornien
 Cohasset (Maryland), im Montgomery County, Maryland
 Cohasset (Massachusetts), im Norfolk County, Massachusetts
 Cohasset (Minnesota), im Itasca County, Minnesota
 Cohasset (Virginia) im Fluvanna County, Virginia

Schiffe der US-Navy:
 USS Cohasset (1860)
 USS Cohasset (1918)
 USS Cohasset (IX-198)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cohasset (Crocketville), in Crocketville, South Carolina, ID-Nr. 86001935
 Cohasset Central Cemetery, in Cohasset, Massachusetts, ID-Nr. 02001612
 Cohasset Common Historic District, in Cohasset, Massachusetts, ID-Nr. 96000058